Panetti ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Panetti (1460–1530), italienischer Maler
 Modesto Panetti (1875–1957), italienischer Ingenieur, Mathematiker, Hochschullehrer, Politiker, Senator und Minister